Pla oder Plà steht für:
 El Pla de Santa Maria, Gemeinde in Katalonien, Spanien
 lokale Bezeichnung der Gemeinde Pian Camuno in der Provinz Brescia, Italien
 Pla d’Urgell, Landkreis in Katalonien, Spanien
 Pla de l’Estany, Landkreis in Katalonien, Spanien
 Pla de Mallorca, Landschaftszone auf der spanischen Baleareninsel Mallorca

Pla, Plá oder Plà ist Familienname oder -namensbestandteil folgender Personen:
 Albert Pla i Àlvarez (* 1966), spanischer Liedermacher
 Bárbara Pla (* 1983), spanische Rugbyspielerin
 Carlos de Cárdenas Plá (* 1932), kubanischer Segler
 Cèlia Suñol i Pla (1899–1986), katalanische Schriftstellerin
 Eduardo Pla (1952–2012), argentinischer Künstler
 Enrique Pla y Deniel (1876–1968), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Toledo und Kardinal
 Jim Pla (* 1992), französischer Rennfahrer
 Joan Baptista Pla (1720–1773), spanischer Komponist
 Joaquim Torra i Pla (* 1962), spanischer Politiker, siehe Quim Torra
 José Pla (1728–1762), spanischer Oboist und Komponist
 José María Plá (1794–1869), uruguayischer Politiker
 Josefina Pla (1903–1999), Schriftstellerin und Töpferin aus Paraguay
 Josep Pla i Casadevall (1897–1981), spanischer Journalist und Schriftsteller
 Juan Antonio Reig Plà (* 1947), spanischer Geistlicher, Bischof von Alcalá de Henares
 Judit Plá (* 1978), spanische Langstreckenläuferin
 Manuel Plá Cocco (1910–1989), dominikanischer Flötist, Geiger, Cellist, Musikpädagoge und Komponist
 Marylin Pla (* 1984), französische Eiskunstläuferin
 Olivier Pla (* 1981), französischer Rennfahrer
 Pol Pla (* 1993), spanischer Rugbyspieler
 Rodrigo Plá (* 1968), mexikanischer Regisseur
 Roger Pla (1912–1982), argentinischer Schriftsteller
 Ruben Pla, US-amerikanischer Schauspieler, Filmproduzent, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Xavier Pla, andorranischer Architekt

pla steht für:
 Nördliches Maiani (ISO-639-3-Code), Varietät von Maiani (Sprache), Trans-Neuguinea-Sprache in Madang Province, Papua-Neuguinea
 plenus angulus, siehe Vollwinkel

PLA steht für:
 Palestine Liberation Army, militärischer Arm der PLO, siehe Palästinensische Befreiungsarmee
 Parklenkassistent, ein selbstlenkendes Einparkhilfe-System, siehe Einparkhilfe #Selbstlenkende Systeme
 Partit Liberal d’Andorra, Liberale Partei des Fürstentums Andorra
 People’s Liberation Army, siehe Volksbefreiungsarmee
 Philosophiegeschichte und logische Analyse, Zeitschrift
 Phospholipase A, Enzyme, die Phospholipide in Fettsäuren und weitere lipophile Substanzen spalten
 Polylactide, Polymilchsäuren (Kunststoffe)
 Produktlinienanalyse, eine Ökobilanz, die zusätzlich die sozialen und gesellschaftlichen Gesichtspunkte eines Produktes darstellt
 Programmierbare logische Anordnung, Schaltung der Digitaltechnik
 Projektlenkungsausschuss, das oberste beschlussfassende Gremium einer Projektorganisation

 Pulverlöschanlage, eine Feuerlöschanlage

Abkürzung